

Astronomia
87 I Romolo – satellite dell'asteroide 87 Silvia

Geografia
Ghiacciaio Romolo – ghiacciaio della Terra di Graham, in Antartide

Onomastica
Romolo – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
Romolo – fondatore di Roma
Romolo – figlio di Antemio
Romolo – diplomatico romano
Romolo Augusto – ultimo imperatore romano d'Occidente
Romolo di Genova – vescovo romano patrono di Genova e Sanremo
Romolo del Tadda – scultore italiano
Valerio Romolo – figlio di Massenzio

Altro
Romolo – sommergibile italiano da trasporto della classe R
Romolo – stazione della metropolitana di Milano

Pagine correlate
Romoli
San Romolo